

Persone 
 Carlo Gemmellaro (1787-1866) – naturalista, vulcanologo e geologo italiano, fratello di Mario
 Gaetano Giorgio Gemmellaro (1832-1904) – geologo, paleontologo e politico italiano, figlio di Carlo
 Mario Gemmellaro (1773-1839) – naturalista, vulcanologo e geologo italiano, fratello di Carlo

Altro 
 Museo di paleontologia e geologia Gaetano Giorgio Gemmellaro – museo di Palermo